Siamese – relativo alla Thailandia
Gemello siamese – individuo unito al proprio gemello in una parte del corpo

Animali 
Coccodrillo siamese – rara specie di coccodrillo
Gatto siamese – razza di gatto
Fagiano siamese – specie della famiglia Fasianidi
Volpe volante siamese – pesce d'acqua della famiglia Cyprinidae